Скок увис у мушкој конкуренцији на 13. Европском првенству у атлетици 1982. одржано је 10. и 11. септембра на Олимпијском стадиону Спиридон Луис у Атини (Грчка).

Титулу освојену у Атини 1978 није бранио Владимир Јашченко из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичара из 13 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 1982.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Герд Весиг
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 2,36
| rowspan="2" | Москва, Совјетски Савез
| rowspan="2" | 1. август 1980.
|-
| Европски рекорд
|-
| Рекорди европских првенстава
| Владимир Јашченко
| 
| 2,30
| Праг, Чехословачка
| 2. септембар 1978.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| rowspan="2" | Генадиј Бјелков
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 2,32
| rowspan="2" | Ташкент, Совјетски Савез
| rowspan="2" | 29. мај 1982.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства 1982.
|-
| Рекорди европских првенстава| Дитмар Мегенбург
| 
| 2,30| Атина, Грчка
| 11. септембар 1982.
|}
 Најбољи европски резултати у 1982. години 
Десет најбољих европских такмичара 1982. године до почетка првенства (6. септембар), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ). 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама било је 22 такмичара. Квалификациона норма за финале износила је 2,24 м (КВ) коју су прескочила 2 такмичара а 10 се пласирало на основу резултата (кв''').

Финале 
Финале је одржано 11. септембра 1982. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 13. Европског првенства на отвореном 1934—1982.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1982.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном